

Persone 
 Benjamin Altman (1840-1913) – imprenditore statunitense
 Bruce Altman (1955) – attore cinematografico televisivo statunitense
 Dana Altman (1958) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Koby Altman (1982) – dirigente sportivo statunitense
 Mark A. Altman (...) – produttore cinematografico statunitense
 Nathan Altman, propr. Natan Isaevič Al'tman (1970) – pittore e scultore russo
 Omri Altman (1994) – calciatore israeliano
 Robert Altman (1925-2006) – regista e sceneggiatore statunitense
 Scott Altman (1959) – astronauta statunitense
 Sidney Altman (1939–2022) – chimico statunitense di origine canadese

Personaggi immaginari 
 Teddy Altman o Theodora Altman – personaggio della serie televisiva Grey's Anatomy

Pagine correlate 
 Altmann (disambigua)